Mani (vjerski učitelj), osnivač manihejstva
 Mani (nordijska mitologija), div iz nordijske mitologije
 Mani (južnoamerička mitologija), lik iz južnoameričke mitologije